Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Mongolië. IJsland heeft geen ambassade in Mongolië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Mongolië
IJslandse